Miejscowości w Polsce:
 Lublewo Gdańskie
 Lublewo Lęborskie